Денис Юрьевич Пояцика (, родился 29 апреля 1985, Кременчуг, УССР) — украинский боксёр-любитель, чемпион Европы 2006 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2010 и 2013 годов, заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Неоднократный участник чемпионатов Европы по боксу в составе сборной Украины. Становился чемпионом Европы в категории до 91 кг в 2006 году, бронзовым призёром в 2010 и 2013 годах, а в 2008 и 2011 годах доходил до стадии четвертьфинала.

Был капитаном команды «Украинские атаманы», в её составе несколько лет участвовал в соревнованиях «Всемирной серии бокса» и в 2013 году стал серебряным призёром соревнований.

Становился чемпионом Украины, в том числе в 2012 году.

В 2016 году завершил карьеру и стал работать детским тренером в Кременчуге.

Примечания 

Боксёры Украины
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы Украины по боксу